II liga 2002/2003 – 55. edycja rozgrywek drugiego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Wzięło w nich udział 18 drużyn, grając systemem kołowym. Sezon ligowy rozpoczął się 3 sierpnia 2002, ostatnie mecze rozegrano 7 czerwca 2003. Pierwszą bramkę rozgrywek zdobył w 4. minucie meczu  –  zawodnik gospodarzy Grzegorz Bała (mecz zakończył się wynikiem 1:2).

Drużyny 

Objaśnienia:
 Mistrz grupy – Amica II Wronki – nie był uprawniony do awansu do na drugi poziom rozgrywkowy.
 W poprzednim sezonie Podbeskidzie występowało pod nazwą BBTS Bielsko-Biała.

Rozgrywki 
Uczestnicy rozegrali 34 kolejki ligowe po 9 meczów każda (razem 306 spotkań) w dwóch rundach: jesiennej (3 sierpnia – 24 listopada 2002) i wiosennej (15 marca – 7 czerwca 2003).

Mistrz II ligi uzyskał awans do I ligi, zespoły z 2. i 3. miejsca rozegrały dwumecze barażowe o wejście do I ligi z 12. i 13. zespołem najwyższej klasy rozgrywkowej. Do III ligi miało spaść sześć ostatnich drużyn. Po zakończeniu rozgrywek wycofał się spadkowicz z I ligi – Pogoń Szczecin, wobec czego miejsce na drugim poziomie utrzymał również 13. zespół II ligi.

Tabela 

||rowspan=10|

Lider kolejka po kolejce

Miejsca po danych kolejkach 
Uwaga: zestawienie nie uwzględnia meczów przełożonych na późniejsze terminy, rozegranych po rozpoczęciu najbliższej kolejki ligowej. Podkreśleniem wyróżniono miejsce zajmowane przez drużynę, która rozegrała w danym momencie mniej meczów niż przeciwnicy. Grubsza linia pionowa oznacza granicę między rundą jesienną i wiosenną.

Strzelcy 

Kompletna klasyfikacja strzelców – 90minut.pl

Uwagi

Przypisy 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2002 w piłce nożnej
2003 w piłce nożnej
2002 w polskim sporcie
2003 w polskim sporcie